Chaguaramas peut désigner :

Toponymes

Chaguaramas : localité située sur l'île de Trinité.



Localités 
 Chaguaramas : chef-lieu de la municipalité de Chaguaramas dans l'État de Guárico ;
 Chaguaramas : capitale de la paroisse civile de Chaguaramas de la municipalité de Libertador dans l'État de Monagas ;
 Las Chaguaramas : localité de la paroisse civile de Sabana de Uchire de la municipalité de Manuel Ezequiel Bruzual dans l'État d'Anzoátegui.

Subdivisions 
 Chaguaramas : l'une des quinze municipalités de l'État de Guárico ;
 Chaguaramas : l'unique paroisse civile de la municipalité de Chaguaramas dans l'État de Guárico ;
 Chaguaramas : l'une des trois paroisses civiles de la municipalité de Libertador dans l'État de Monagas.

Autres 
 Traité de Chaguaramas : traité qui a institué le Caricom, la communauté caribéenne.

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme